

Faza finałowa

Bibliografia  

Wyniki meczów na stronie worldfootball.net

Puchar Włoch w piłce nożnej
2019 w piłce nożnej
2020 w piłce nożnej
2019 we Włoszech
2020 we Włoszech